Гелен Піпер Кокс (;  19 жовтня 1967, Брин-Мар, Пенсільванія, США) — американська акторка кіно, театру та телебачення.

Фільмографія

Примітки

Посилання 
 
 
 
 

Уродженці Брин-Маур
Американські кіноакторки
Американські телеакторки
Американські театральні акторки